Brooker kan syfta på:

 Brooker, South Australia, ort i Australien
 Brooker, Florida, ort i Bradford County, Florida, USA
 Brooker (efternamn), ett efternamn, främst i engelsktalande länder